Roxie steht für:
 Roxana (Vorname), die Kurzform des Namens Roxana
 Roxie (Mississippi), eine Kleinstadt im US-amerikanischen Bundesstaat Mississippi

Abkürzung